Autrefois, en marge des cours de justice, le témoin désignait souvent une personne autonome et digne de confiance chargée de régler les conditions d'un affrontement de guerre délimité, d'un combat de justice médiévale ou d'ordalie, d'un duel ou d'un litige quelconque, voire d'un accord contractuel important entre deux familles ou deux partis. Chaque parti disposait en général de plusieurs témoins. Un témoin, simple spectateur, pouvait assister sans mot dire un représentant d'une communauté, porte-parole chargée d'une procuration définie dans une réunion de négociation ou de règlement de litige.

Nom commun 
En droit, un témoin est une personne qui témoigne en justice, c'est-à-dire une personne qui a vu ou entendu une chose et qui pourrait donc attester de sa réalité. Dans l'administration, un témoin est une personne dont on se fait assister pour certains actes, comme le mariage civil. On parle également de témoins pour les mariages religieux. Les témoins ne sont pas nécessairement les mêmes pour le mariage civil et la cérémonie religieuse. 

En droit français, un témoin assisté est un témoin à l'encontre duquel pèsent des charges.

En histoire moderne, les témoins oraux sont des narrateurs qui racontent de mémoire, après un laps de temps en général grand et sans utiliser d'autres témoignages écrits, une expérience ou leurs histoires vécues. En dialectologie, le témoin est, idéalement, une personne née à l'endroit dont on étudie le dialecte, qui ne l'a pas quitté, et qui converse régulièrement dans cette modalité linguistique avec un entourage également originaire de cette localité.

Le terme témoin largement polysémique en français désigne aussi ce qui sert de preuve, atteste ou manifeste, permet de constater, de contrôler ou de vérifier, sert de repère ou de modèle...

 En science, un témoin est un dispositif intégré dans une expérience scientifique. C'est l'élément de l'expérience qui est maîtrisé et qui donnera un résultat certain. Il est l'élément indispensable de comparaison, de référence, pour les autres dispositifs de l'expérience.
 Dans un domaine technique, le témoin est un indicateur de fonctionnement; ils sont par exemple présents sur le tableau de bord d'une automobile.
 En sport, le témoin est l'objet (bâton, ruban, bracelet, etc.) que se transmettent les participants successifs dans une course de relais. Il a un rôle de preuve de continuité de la course.
 En informatique, le terme témoin (ou témoin de connexion) est la francisation de cookie ; mais le terme anglais reste plus connu en 2008.
 Un témoin, dans le domaine de la critique textuelle désigne tout exemplaire, manuscrit ou imprimé, qui transmet un texte. Une traduction ancienne peut être utilisée comme un témoin.

Mots composés ou expression 
 En géologie, une butte-témoin est un bloc rocheux résidentaire, mis en évidence par l'érosion différentielle, d'un bassin sédimentaire.
 En psychologie, l'effet du témoin est un phénomène indiquant qu'il est moins probable que des personnes interviennent dans une situation d'urgence quand d'autres sont présentes que quand elles sont seules.

En religion 
Dans plusieurs religions, le mot témoin désigne les personnes qui témoignent de leur foi. Cela représente parfois un risque lorsque ce témoignage heurte des croyances très ancrées (martyrs chrétiens dans l'empire romain, martyrs chrétiens du ). Certaines branches éloignées du christianisme portent l'appellation de témoins. Par exemple les témoins de Jéhovah, répertoriés comme la secte éponyme. 

 Les Témoins de Jéhovah forment un culte chrétien millénariste.
 Témoins, une association chrétienne interconfessionnelle.

Titres d'œuvres de fiction 
 Le Témoin est un film d'Anne Walter sorti en 1969
 Les Témoins est un téléfilm de Michel Wyn diffusé en 1972
 Les Témoins est un film de Brian Gilbert sorti en 2002
 Les Témoins est un film de André Téchiné sorti en 2007

Notes et références

Voir aussi